Beneschau steht für:

 Beneschau (Adelsgeschlecht), ein böhmisches Adelsgeschlecht 
 deutscher Name der Bezirksstadt Benešov, Tschechien
 deutscher Name der Stadt Dolní Benešov, Okres Opava, Tschechien
 deutscher Name der Gemeinde Benešovice, Okres Tachov, Tschechien
 deutscher Name der Gemeinde Benešov u Boskovic, Okres Blansko, Tschechien
 deutscher Name der Gemeinde Beňuš, Slowakei
 Deutsch Beneschau, Gemeinde im  Okres Český Krumlov, Tschechien, siehe Benešov nad Černou

Siehe auch:
 Benešov (Begriffsklärung)
 Benesch